Мисс Вселенная 1972 () — 21-й ежегодный конкурс красоты, проводился 29 июля 1972 года в Cerromar Beach Hotel, Дорадо, Пуэрто-Рико. За победу на нём соревновалось 61 претендентка. Победительницей стала представительница Австралии, Керри Энн Уэллс.

Результаты

Места

Специальные награды

Судьи 

Эдилсон Сид Варела (Edilson Cid Varela)
Мапита Кортес (Mapita Cortez)
Киёси Хара (Kiyoshi Hara)
Сильвия Хичкок
Курт Юрген (Kurt Jurgen)
Жан-Луи Линдикан (Jean-Louis Lindican)

Линн Редгрейв
Лин Рено
Arnold Scaasi
Фред Уильямсон
Эрл Уилсон

Участницы

См. также 
 Мисс Мира 1972
 Мисс Интернешнл 1972

Ссылки
Judges

1972
События 29 июля
Июль 1972 года
1972 год в Пуэрто-Рико
Дорадо